Онассис — фамилия:

 Онассис, Аристотель (1906—1975) — греческий предприниматель, судовладелец, инвестор, миллиардер.
 Онассис, Кристина (1950—1988) — светская львица и предприниматель, дочь А. Онассиса.